Diophantus ist:

 die lateinische Form des griechischen Namens Diophantos
 Diophantus (Mondkrater), benannt nach Diophantos von Alexandria